Stephan Thököly ist der Name folgender Personen:

* Stephan I. Thököly (1581–1651), ungarischer Großgrundbesitzer
 Stephan II. Thököly (1623–1670), ungarischer Graf und Großgrundbesitzer